Ваерланд Аре (; —) — финско-шведский писатель, известный книгами о здоровом образе жизни и здоровом питании.

Биография 
Ваерланд был сыном судовладельца, купца, который торговал поросятами, дегтем, виноградом, пуншем, и голландского вице-консула Хенрика Николая Фагера (Henrik Nikolai Fager) и его супруги Хильды (Hilda). Отец был также членом городского муниципалитета и очень уважаемым человеком в городе Экенес (Южная Финляндия), где и родился Аре Ваерланд. Его мать тоже была весьма активным человеком: держала бутик на рынке, участвовала в управлении города и в нескольких идейных организациях. Аре был старшим из девяти братьев и сестер, из которых двое умерли в раннем возрасте.

Философия здоровья 
Ваерланд известен своей философией здоровья, которую он описал во многих произведениях, в центре которых стоит новаторское произведение (на английском языке) In the Cauldron of Disease (В котле болезни) (1934).

Прежде всего в книге описана история болезней самого автора, начиная с молодого возраста. При этом часто получалось, что официальная медицина оказывалась бессильной, однако ему обычно удавалось вернуть здоровье самостоятельно, благодаря хорошо развитой способности к критическому мышлению. Так он вылечил самостоятельно катар горла, который очень мешал его блестящей карьере лектора и был диагностирован как неизлечимый. Его же лечение оказалось очень простым — отказ от привычки дышать ртом и отказ от чрезмерно горячего чая и кофе. Однако через некоторое время он чуть не умер от прободения аппендицита и перитонита. Ему удалось чудом выжить. Операция по удалению аппендицита была проведена уже после его выздоровления как профилактическая мера. Однако, у него появились новые проблемы — бессонница, расстройство нервной системы, слабость и т. д. Он был назначен директором средней школы в очень молодом возрасте — едва достигнув совершеннолетия. Но из-за состояния здоровья скоро уволился и отправился в Англию. Там он открыл для себя вначале значение свежего воздуха для человеческого здоровья, а через некоторое время — и питания.

В книге много критики официальной медицины и её представителей. Однако трудно не заметить и того, что она опирается и ссылается не только на т. н. дилетантов, то есть, непрофессионалов, но и на многих медиков-профессионалов. Это очевидно с самого предисловия, которое написал очень известный и высокопоставленный британский врач-хирург, баронет
Сэр Уильям Арбутнот-Лейн.

Эта книга вышла на шведском языке гораздо позже — в 1952 г. под названием В ведьмовском котле болезней. С весны 2008 г. эта книга доступна шведам в новом издании, где текст был немного обновлен, а также добавлены 3 ранее непереведенные главы.

Основополагающие принципы Ваерланда были примерно таковы:

 Мы страдаем от болезней главным образом из-за ошибок в питании и образе жизни. Если их исправить, то многие болезни сами собой исчезнут
 Невозможно вылечить отдельную болезнь, если не лечить всего больного тела (холистический подход к болезням)
 Основное внимание должно быть направлено не на лечение болезней, а на их профилактику

В статье о Ваерланде в шведской Википедии [https://sv.wikipedia.org/wiki/Are_Waerland] рекомендуемое им питание определяется как лактовегетерианское, т. е. такое, где допустимы молочные продукты, всё же остальное должно быть вегетарианским. Возможно, что такая точка зрения не совсем правильная, ибо Ваерланд критиковал и вегетарианство за чрезмерное употребление белковой пищи, обусловливающей развитие констипации.  Между тем молоко считается тоже белковой пищей.

Вероятно, что правильнее сказать, что по Ваерланду главной причиной многих болезней является неправильное питание, которое выражается в слишком большом потреблении белковой пищи, и слишком малом — растительной пищи, в том числе в сыром виде.  Согласно Ваерланду, избыток белковой пищи приводит к процессам гниения в кишечнике и к констипации.  В результате вещества, которые подлежат удалению из организма, надолго задерживаются в нём, отравляя его. Причём, определение констипации у Ваерланда сильно отличается от общепринятого как во время жизни Ваерланда, так и теперь — он настаивает на том, что даже 1 стул в сутки, не говоря уже об 1 стуле за 48 часов, является констипацией. Это означает, что большая часть т. н. цивилизованного человечества, за исключением разве только дикарей, страдает от констипации. Наверно следует отметить, что Ваерланд не претендует на открытие этой истины.  Он ссылается на отца медицины — Гиппократа и на выдающегося английского врача — сэра Арбутнот-Лейна.

Любимым блюдом Ваерланда была овсяная каша, по шведски — круска.  Способ её приготовления был не совсем обычным.  Эта каша не подвергалась процессу варки, а только заливалась кипятком. Есть ещё необычные детали этого блюда. Так Ваерланд использовал не всякую овсяную муку, а только грубого помола. В случае невозможности достать такую муку он отказывался от этого блюда. Кроме того, такая мука была лишь 1 частью блюда. Добавлялись ещё 2 части отрубей и горсть изюма. Всё это заливалось кипятком, накрывалось крышкой и стояло 10-15 мин. до подачи на стол. 

Из другой своей пищи он прямо упоминает хлеб грубого помола, сливочное масло, картофель в мундирах, сырые капустные листья, тёртую сырую морковь, сырой лук, рыбу (в первое время, потом же он от неё тоже отказался), сыр и молоко. 

Его первый напиток утром: сок ½ + сок ½ апельсина на примерно пол-литра воды.

Из его питания были исключены: мясо в любой форме, сахар в любой форме, белый хлеб.

Эти детали позволяют уточнить взгляд на питание Ваерланда. Да, это конечно в значительной степени лактовегетарианство. Но к этому очевидно добавлялось частичное сыроедение. Хлеб и овсяная мука грубого помола — это вообще нечто оригинальное. Весьма вероятно, что и сваренный в мундирах картофель он кушал вместе со шкуркой. 

К сожалению, он не упоминает о количестве потребляемого им молока.  Однако ввиду его критики вегетарианства за излишнее потребление белковых продуктов есть основания думать, что оно было невелико. 

Между прочим, он критикует вегетарианство не только за излишнее потребление белковых продуктов, но и за незнание функций толстой кишки и игнорирование значения свежего воздуха и физической активности.

Хотя самого его и можно с поправками отнести к лактовегетарианцам, наверно стоит отметить, что в своей критике питания т. н. цивилизованного человека он скорее сторонник просто уменьшения доли мяса и другой белковой пищи в питании, а не полного отказа от них. Он явно сторонник добавления зелени и сырых овощей, фруктов и корнеплодов в рацион питания человека, но не настаивает на полном сыроедении.  

Что касается толстой кишки, то он указывает на её уникальную роль в пищеварении, а именно, в ней кишечная палочка помогает организму усваивать полезные вещества, которые не могут прямо всасываться кишечником. При этом он указывает на то, что эта же кишечная палочка может превратиться в опасного микроба при неадекватном питании, которое заключается в излишнем потреблении белковой пищи и недостаточном — растительной и сырой растительной пищи. По сути дела здесь он фактически приходит к понятию плеоморфизма, разработанному [[Антуан Бешам| Антуаном Бешаном]] (Pierre Jacques Antoine Béchamp) [https://1796web.com/vaccines/opinions/hume/bechamp_or_pasteur.htmhttps://1796web.com/vaccines/opinions/hume/bechamp_or_pasteur.htm], хотя по-видимому он не знает ни этого понятия, ни его автора, ибо их нигде не упоминает.

Основываясь на этом, Ваерланд считает, что официальная медицина преувеличивает значение микробов (вирусы в его время вообще ещё не были известны) в возбуждении болезней, игнорируя факторы, которые могли бы повысить сопротивляемость организма. 

Такими факторами являются питание преимущественно растительной и сырой растительной пищей, употребление цельных зерновых и хлебобулочных изделий (т. е. грубого помола вместе с отрубями), жёлтого сахара как более богатого по составу вместо белого, а также свежий воздух и физическая активность.

Что же касается свежего воздуха и физической активности, то, хотя эти факторы здоровья являются общепризнанными, у Ваерланда есть существенное новшество — сон на улице под навесом в любую погоду и даже в мороз или, по крайней мере, настежь открытое окно в спальне даже в мороз.

Работа Ваерланда не утратила значимости и актуальна до сих пор. Ведь до сих пор в медицине господствует ошибочное пастеровское представление о микроорганизмах и в значительной степени игнорирование факторов, делающих организм человека уязвимым для этих микроорганизмов.

Это подтверждает работа современного американского автора «Медицинский рэкет» Уэйда Фрейжиера („The Medical Racket” by Wade Frazier) .

Ваерланд был харизматичен и противоречив. В 1935 г. он учредил Шведский союз людей здорового образа жизни (Svenska Frisksportförbundet), но после внутренних неурядиц вышел из этого союза и учредил вместо него Всескандинавское общество народного здоровья (Allnordisk Folkhälsa), которое сегодня работает под названием Общества здорового образа жизни (Hälsofrämjandet). В 1940 г. он основал журнал «Солнечный викинг (Solvikingen)», название которого позже изменяется на «Ежемесячник Ваерланда (Waerlands månadsmagasin)», издателем которого вначале был он сам. Целью журнала указывалось «духовное и телесное возрождение скандинавского народа». Журнал издавался до 1953 г., когда он был переименован в «Журнал по здоровью (Tidskrift för hälsa)». После смерти Ваерланда в 1955 г. издание журнала продолжалось под руководством Эскила Свенссона (Eskil Svensson), который перенял и роль ответственного издателя. Эскил Свенссон руководил журналом как семейным предприятием до 1987 г., которое затем было продано финансисту Бьёрну Хултину (Björn Hultin). В 1990 г. журнал перешёл под контроль фирмы «АО Издательство Энергика (Energica Förlag AB)», новым главным редактором стал Пер Фриск (Per Frisk). Осенью 2008 г. журнал перешёл под контроль фирмы СМИ "АО Издательская группа ФОРМА (FORMA Publishing Group AB), принадлежащей крупному книгоиздательскому холдингу "ИкаКурирен, Хус и Хем и Каттис и Ко. (IcaKuriren, Hus & Hem, Leva och Kattis & C0.), и главным редактором стала Карина Ёрсэтер (Carina Jörsäter).

Философия здорового образа жизни Ваерланда продержалась несколько десятилетий в ротапринтном политическом журнале Wärendsbladet и позже также в программах обучения некоторых партий, напр., Национально-Демократической. Сам Ваерланд конечно же не стоял за этим журналом, отчасти потому, что его издание началось в 1961 г., то есть, 6 лет после его смерти, но также и потому, что добрая весть Ваерланда ни в коей мере не была политической. Он всего лишь выступал за все формы здорового образа жизни.

Образование 
О сдаче Ваерландом каких-либо экзаменов по высшему образованию неизвестно.
 Реальная школа в Экенесе
 Гельсингфорский университет, Философский факультет
 Эдинбург, университетский курс медицины
 Лондон, университетский курс медицины — Александ Хейг (Alexander Haig) и его исследования в области физиологии питания Портал Marsexx.ru
 Сорбоннский университет, университетский курс медицины — патолог Шарль Жак Бушар Портал Ру.викисорс.орг (Charles Jacques Bouchard) и его исследование о метаболических ядах, зависящих от образа жизни, и о воздействии этих ядов на сопротивляемость организма микробам и другим болезнетворным факторам.
 Уппсальский университет

Библиография 

 1899 г. — Памятка из истории местечка Фискарс Брук 1649—1899 гг.
 1901 г. — Моав и его огород для выращивания специй
 1901 г. — Мьёлнар Недовольный, пьеса в трех действиях
 1902 г. — Насилие и закон; сцены из февральской революции 1899 г. в Финляндии
 1913 г. — Скандинавский дух
 1914 г. — Сила мысли
 1915 г. — Путь к телесному и духовному здоровью
 1915 г. — Письмо о войне человеку из долины
 1915 г. — Должен ли я защищать своего брата?
 1916 г. — Как может школа делать столь «невероятное»
 1917 г. — Познай самого себя
 1919 г. — Материя или дух
 1921 г. — Почему я за запрет
 1924 г. — Идеализм и материализм
 1924 г. — Когда рвать связи. Документы о людях, извлеченные из архива I и II адвоката
 1934 г. — В котле болезни (англ.)
 1937 г. — Основные причины рака
 1937 г. — Краеугольный камень царства здоровья
 1937 г. — Толстая кишка — «силовая установка» организма
 1937 г. — Наши истоки
 1938 г. — Смерть белому сахару. Жизнь белым людям
 1938 г. — Загадка вселенной
 1938 г. — Сильная и здоровая пища
 1939 г. — Каша «Круска» — сильная и здоровая пища
 1939 г. — Священная рассада
 1940 г. — Экономика и образ жизни
 1940 г. — Почему я не ем рыбу, мясо и яйца
 1940 г. — Кофейная книга
 1941 г. — Нужна ли нам соль?
 1941 г. — Эксклюзивный здоровый народ
 1941 г. — Большая проблема здоровья
 1941 г. — На перепутье
 1942 г. — Обращение к жизни
 1942 г. — Женщина и табак
 1943 г. — Чего жизнь требует от нас
 1943 г. — Мы и наши боги
 1944 г. — Триумф искусства натурального питания
 1944 г. — Гниение людей
 1944 г. — Наши источники ядов
 1945 г. — Программа одного здорового дня
 1945 г. — Переходная пища
 1945 г. — Сахар в качестве источника болезней и губителя жизни
 1946 г. — Огонь внутри нас
 1947 г. — Наши простудные заболевания
 1948 г. — Неизвестные тропы здоровья
 1948 г. — Ваерландская пища нас спасла
 1948 г. — Медицинское искусство — но не медицинская наука (ревматизм — никогда больше)
 1951 г. — Проблема бессмертия
 1952 г. — В ведьмовском котле болезней, I и II
 1952 г. — Как я должен начинать кушать [Аре и Эбба Ваерланд]
 1953 г. — Система Ваерланда вкратце (нем.)
 1953 г. — Дорога к новому человечеству (нем.)

Книги неизвестных издателей 
 Ревматизм — никогда больше
 Медицинская наука на перепутье
 Главная дорога к здоровью
 Никто не сильнее, чем его позвоночник

Книги, изданные посмертно 
 1959 г. — Ключ к здоровью, Аре и Эбба Ваерланд (жена Аре)
 1966 г. — Большая жизненная гармония

Ссылки 
 Современная альтернативная медицина о Ваерланде Портал Альтернативная медицина (швед.)
 Эскил Свенссон Аре Ваерланд', как я его видел Портал Паранормал (швед.)
 Эскил Свенссон Аре Ваерланд Портал Паранормал (швед.)
 Аре Ваерланд В котле болезней Портал Земля и здоровье (англ., пдф-файл)
 Ваерланд произносит речь в переполненном Стокгольмском концертном зале Портал Ютуб.ком (швед., видео)
 Что такое полноценное питание Портал Здоровье для нас (нем.)
 Питание по Ваерланду Портал Немецкая Википедия (нем.)
 Система питания по Ваерланду и доктору Бирхер-Беннеру Портал Лекрастениа (рус.)
 Аре Ваерланд В котле болезней в русском переводе (предисловие, введение, содержание и начало главы 1 — в свободном доступе) Литовский русскоязычный портал о здоровье

Википедия:Стилистически некорректные статьи
Деятели альтернативной медицины
Диетологи
Натуропаты
Активисты вегетарианского движения
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения